A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik épülete
Bagolyvár (Dunaújváros)
Bagolyvár (Makó)
Bagolyvár (Szombathely)
Bagolyvár vendéglő: Pécs egyik vendéglője
Bagolyvár, elpusztult épület, a régi I. kerületi Tanácsháza Miskolcon
Bagolyvár, a mai felső-majláthi busz- és villamosvégállomás épülete
Bagolyvár Vadaspark Szolnokon
Bagolyvár, az egykori újpesti lóvasút egyik végállomása